Notopora  — род растений семейства Вересковые.

Описание 
Кустарники. Листья с загнутыми краями. Цветки собраны в гроздевидное или кистевидное соцветие. Произрастают на кислых, песчаниковых субстратах или торфоподобных почвах, не встречаются на участках с выжодом гранитных пород.

Ареал 
Виды рода Notopora встречаются на Гвианском плоскогорье в Южной Америке.

Виды 
Род включает в себя следующие пять видов:
 Notopora auyantepuiensis Steyerm.
 Notopora cardonae A.C.Sm.
 Notopora chimantensis Steyerm. & Maguire
 Notopora schomburgkii Hook.f.
 Notopora smithiana Steyerm. & Maguire

Примечания

Ссылки 
 
 The Plant List: Notopora
 Discover Life: Notopora

Вересковые
Флора Южной Америки